Западна Славонија може бити:

 Западна Славонија, западни део данашње географске области Славоније
 западни део средњовековне Бановине Славоније
 западни део нововековне Краљевине Славоније
 САО Западна Славонија, назив за српску аутономну област (1991—1992)

Види још 
 Славонија (вишезначна одредница)
 Источна Славонија (вишезначна одредница)
 Славонске жупаније (вишезначна одредница)